Ardian Kozniku (Gjakova, 27 de outubro de 1967) é um ex-jogador e treinador de futebol croata nascido no Kosovo, que atuava como atacante.

Carreira 
Kozniku integrou a Seleção Croata de Futebol na Copa de 1998.

Títulos 
Seleção Croata
 Copa do Mundo de 1998: 3º Lugar

Futebolistas da Croácia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas do Athletikos Podosferikos Omilos Ellinon Lefkosias
Futebolistas do Sporting Club Bastiais
Naturais de Đakovica
Jogadores da Seleção Croata de Futebol